Der Rajon Dobropillja (/; ) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon, welcher in seiner heutigen Form 1966 gegründet wurde, hatte eine Fläche von 950 km² und eine Bevölkerung von etwa 16.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Dobropillja, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajonsgebietes.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Pokrowsk.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Donezk, er grenzte im Norden an den Rajon Oleksandriwka, im Nordosten an den Rajon Slowjansk, im Osten an den Rajon Kostjantyniwka, im Süden an den Rajon Pokrowsk sowie im Westen an den Rajon Meschowa (in der Oblast Dnipropetrowsk).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Byk (Бик), Wodjana (Водяна) und Hruschynka (Гришинка) sowie im Osten der Kasennyj Torez mit dessen Nebenfluss Hruska (Грузька), das Gebiet liegt im Bereich der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 210 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde sowie 10 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 55 Dörfer
 6 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Dobropillja
Rajon Pokrowsk
Aufgelöst 2020